

Patronyme 

 Alberto de Lacerda (1928-2007), poète portugais et présentateur radio à la BBC
 Carlos Lacerda (1914-1977), écrivain et homme politique brésilien
 Edmar Halovskyi de Lacerda (né en 1980), footballeur brésilien naturalisé ukrainien
 Francisco de Lacerda (1869-1934), musicologue, chef d'orchestre et compositeur portugais
 Francisco José de Lacerda e Almeida (1753-1798), mathématicien, géodésien, astronome et explorateur portugais
 Genival Lacerda (1931-2021), chanteur brésilien
 João Baptista de Lacerda (1846-1915), médecin et scientifique brésilien
 Heloiza Lacerda Pereira (née en 1990), joueuse brésilienne de volley-ball
 Jorge Lacerda (1914-1958), homme politique brésilien
 José Pereira de Lacerda (1662-1738), cardinal portugais
 Maria Lacerda de Moura (1877-1945), féministe libertaire brésilienne
 Thiago Lacerda (né en 1978), acteur brésilien

Toponymie 

 Pontes e Lacerda, municipalité brésilienne
 Nova Lacerda, municipalité brésilienne

Voir aussi 
 Ascenseur Lacerda
 (10694) Lacerda
 Groupe Lacerda